Maurito, peut se désigner :
 Maurito est un joueur de football angolais qui a joué en sélection nationale angolaise.
 Le mojito, un cocktail à base de rhum cubain et de citron vert.